Tolksdorf steht für: 

 Tolksdorf, Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Tolkowiec, Dorf im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Tolksdorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Tołkiny, Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Tolksdorf ist der Familienname folgender Personen: 
 Klaus Tolksdorf (* 1948), deutscher Richter, Präsident des Bundesgerichtshofs 2008–2014
 Philipp Tolksdorf (* 1995), deutscher American-Football-Spieler 
 Wilhelm Tolksdorf (* 1936), deutscher Brigadegeneral